Дети и радуга — второй студийный альбом российской альтернативной хип-хоп-группы Anacondaz, выпущенный в 2012 году на портале ThankYou.ru. В 2013 году, после подписания контракта с лейблом «Invisible Management», было выпущено переиздание.

Об альбоме 
Альбом был выпущен 20 мая 2012 года на портале ThankYou.ru. Переиздание альбома «Дети и радуга» стало первой работой группы после подписания контракта с лейблом «Invisible Management» в 2013 году. В переиздание альбома вошли три новых трека: «Грязные мысли», «Беляши», «Я иду гулять (Бриллианты не вечны)». Совместный трек с Захаром Маем не вошёл в переиздание из-за проблем с авторскими правами на «Песню старого извозчика» Леонида Утёсова.

В период с 25 июня по 1 июля 2013 года переиздание альбома попадает на девятую строчку в топ-20 самых популярных альбомов недели по версии сайта muz.ru.

Наталья Югринова на сайте OpenSpace.ru писала, что группа, начиная в Астрахани с саркастических речитативов, подняла свой уровень настолько, что в жанре «хип-хопа с гитарами» уже способна составить конкуренцию Noize MC. Портал включил релиз в список «Альбомы месяца»

Список композиций

Видео 
 2012 — 
 2012 — 
 2013 — 
 2013 — 
 2013 —

Примечания

Ссылки 

 
 «Дети и радуга»  на сайте Яндекс.Музыка

Альбомы альтернативного рока
Альбомы Anacondaz